Ото I или Отон I (Otto I) може да се отнася за:

 Ото I, херцог на Саксония († 912)
 Ото I Велики, император на Свещената Римска империя (962-973)
 Ото I (Саксония) der Erlauchte, херцог на Саксония (880–912)
 Ото I (Швабия), херцог на Бавария (976–982)
 Ото I (Каринтия), херцог на Каринтия, е Ото фон Вормс (948–1004)
 Ото I (Ваймар), граф на Ваймар-Орламюнде и маркграф на Майсен (1062–1067)
 Ото I (Бентхайм), граф (1166–1208)
 Ото I (Бавария), херцог на Bayern (1180–1183)
 Ото I (Мерания), херцог на Мерания (1171/84–1234)
 Ото I (Лебенау), граф на Лебенау (1190–1205)
 Ото I (Бранденбург), маркграф на Бранденбург (1170–1184)
 Ото I (Гелдерн), граф на Гелдерн (1182–1207)
 Ото I (Текленбург), граф (1202–1263)
 Ото I (Атина), херцог на Атина (1205–1225)
 Ото I (Брауншвайг), херцог на Брауншвайг (1235–1252)
 Ото I (Насау), граф на Насау (1247–1290)
 Ото I (Моравия), Касивия, херцог на Оломоуц
 Ото I (Померания), херцог на Померания (1295–1344)
 Ото I (Валдек), граф (1276–1305)
 Ото I (Хесен), ландграф на Хесен (1308–1328)
 Ото I (Ритберг), граф (1313–1347)
 Ото I (Шаумбург), граф (1370–1404)
 Ото I (Пфалц-Мосбах), пфалцграф (1390–1461)
 Ото I (Харбург), херцог на Харбург (ок. 1545)
 Отон I (Гърция), крал на Гърция (1815–1867)
 Ото I (Бавария), крал на Бавария (1886–1916)